Struś Oliwia (ang. Olive the Ostrich, 2011-2013) – brytyjski serial animowany.

Światowa premiera serialu miała miejsce 5 września 2011 roku na antenie Nick Jr. W Polsce premiera serialu odbyła się 19 listopada 2012 roku na kanale Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach turkusowo-różowego strusia imieniem Oliwia, która mieszka wraz z rodziną w buszu. Jej wyobraźnia i chęć przygód nie pozwolą jej usiedzieć na miejscu.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Wystąpili:
 Stefan Knothe – narrator
 Justyna Bojczuk – Oliwka
 Wojciech Słupiński
 Marek Robaczewski
 Karol Wróblewski
 Jarosław Domin
 Anna Sroka
 Anna Apostolakis
 Zbigniew Konopka
 Paweł Ciołkosz
 Janusz Wituch
 Stefan Pawłowski
 Izabela Dąbrowska
i inni

Spis odcinków 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013